Drozd ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Drozd (* 2002), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Drosd